Addicted to You — назва пісень:

 Addicted to You (пісня Ентоні Калії)
 Addicted to You (пісня Хікарі Утади)
 Addicted to You (пісня Шакіри)